I Khashoggi costituiscono un clan famigliare saudita.
Adnan Khashoggi – imprenditore saudita
Jamal Khashoggi – scrittore e giornalista saudita, nipote di Muhammad 
Muhammad Khashoggi – medico  saudita, padre di Adnan, Samira e Soheir
Samira Khashoggi – scrittrice e giornalista saudita sorella di Adnan
Soheir Khashoggi – scrittrice e giornalista saudita sorella di Adnan